Кирпичного Завода — название населённых пунктов в России:

 Кирпичного Завода — посёлок в Грязовецком районе Вологодской области.
 Кирпичного завода — посёлок в Новомосковском административном округе Москвы.
 Кирпичного завода — посёлок в Клинском районе Московской области.
 Кирпичного завода — посёлок в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Кирпичного завода — посёлок в Серпуховском районе Московской области.
 Кирпичного Завода — посёлок в Ершичском районе Смоленской области.
 Кирпичного Завода — посёлок в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Кирпичного Завода — до 1981 г. название села Краснополянский в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области.
Кирпичного Завода — до 1976 г. название поселка Кольцевой в Юргамышском районе Курганской области.

См. также 

 Кирпичного завода № 1